Єжи Александер Любомирський
 Єжи Домінік Любомирський
 Єжи Марцін Любомирський
 Єжи Себастьян Любомирський

Єжи